Personen:
 Voor personen met de voornaam Albert zie Albert (voornaam), een jongensnaam
 Hans Albert, een Duits filosoof
 Albert (personage), een personage uit de Schijfwereld-boeken van Terry Pratchett

Geografie:
Albert (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Somme
Kanton Albert, een kanton in Noord-Frankrijk rond de bovenstaande plaats
Albert (Kansas), een plaats in de Verenigde Staten van Amerika

Overige:
Albert (premetrostation), premetrostation in Brussel
Albert.nl, de voormalige naam van de bezorgservice Albert Heijn Online van Koninklijke Ahold NV
719 Albert, een planetoïde
Albert (auto), een kort bestaand Brits automerk
Albert (motorfiets), een Duits historisch motorfietsmerk
Albert (supermarkt), een Tsjechische supermarktketen
Albert (1998), een Deense film uit 1998
Albert (2016), een Amerikaanse animatiefilm uit 2016

Zie ook 
Alberta (doorverwijspagina)
Alberto (doorverwijspagina)
Alberts (doorverwijspagina)
Albertson (doorverwijspagina)
Albers (doorverwijspagina)
Aalberts (doorverwijspagina)